Botaschow ist der Familienname von
 Andrej Botaschow (1965–2010), bulgarischer Schauspieler
 Kanamat Botaschow  (1959–2022) russischer Generalmajor